Lateranfördraget (it. Patti Lateranensi) var det konkordat som slöts den 11 februari 1929 mellan påven Pius XI och konungariket Italien under ledning av konseljpresident Benito Mussolini, och som avslutade den konflikt som pågått mellan Heliga stolen och Italien sedan Kyrkostatens fall 1870, då denna införlivats i samband med Italiens enande. Genom fördraget upprättades Vatikanstaten.

Se även
 Garantilagen
 Lateranen
 Via della Conciliazione

Källor

Fotnoter

1929 i Italien
1929 i Vatikanstaten
Konkordat
Italiens historia
Vatikanstatens historia
Politikåret 1929
Rom under 1900-talet